Termenul Cloppenburg poate însemna:
Cloppenburg oraș în Saxonia Inferioară
Cloppenburg (district)